You and Me peut désigner :

Musique

Albums
 You and Me (album de Tammy Wynette), 1976
 You and Me (album de Little Brazil), 2005
 You and Me (album de Open Hand), 2005
 You and Me (album de Joe Bonamassa), 2006
 You and Me (album de Declan Galbraith) 2007
 You and Me (album de The Walkmen), 2008
 You and Me (album de Shane Filan), 2013

Chansons
 You and Me, une chanson d'Alice Cooper
 You and Me (chanson de The Cranberries)
 You and Me (chanson de Dave Matthews Band)
 You and Me (chanson de Disclosure)
 You and Me (chanson de The Flirts)
 You and Me, une chanson de Joan Franka, représentant les Pays-Bas à l'Eurovision 2012
 You and Me, une chanson de Takasa, représentant la Suisse à l'Eurovision 2013
 You and Me (chanson de La Toya Jackson)
 You and Me (chanson de Lifehouse)
 You and Me (chanson de LL Cool J)
 You and Me (chanson de The Moody Blues)
 You and Me (chanson des Jeux olympiques)
 You and Me (chanson de One Night Only)
 You and Me (chanson de Superfly)
 You and Me (chanson de Uniting Nations)
 You and Me (chanson de Tammy Wynette)
 "You and Me (Tonight)", d'Alistair Griffin
 "You and Me Song", de The Wannadies
 "Now and Forever (You and Me)", d'Anne Murray
 "Tú y Yo" ("You and Me"), de Thalía

Cinéma 
 You and Me, film américain de Fritz Lang, sorti en 1938.
 You and Me Forever, film danois de , sorti en 2012.